Виталий Дмитриевич Попов (7 августа 1992, Екатеринбург) — российский хоккеист, нападающий. Воспитанник московского клуба «Крылья Советов». Сын Дмитрия Попова. В настоящее время является игроком клуба «Витязь», выступающего в КХЛ.

Карьера 
Виталий Попов начал свою профессиональную карьеру в 2009 году в составе «Алмаза» — фарм-клуба череповецкой «Северстали», которая выбрала Виталия во втором раунде драфта КХЛ 2009 года под общим 29 номером. В том же году Попов стал одним из лучших бомбардиров «Алмаза», отметившись в 67 проведённых матчах 45 (20+25) набранными очками.

3 декабря 2010 года в матче с ханты-мансийской «Югрой» Виталий дебютировал в КХЛ, а 18 февраля 2011 года в игре с екатеринбургским «Автомобилистом» он набрал своё первое очко в лиге, сделав результативную передачу. Кроме того, в составе «Алмаза» Попов в том сезоне вновь показал высокую результативность, став вторым после Алексея Зайцева бомбардиром клуба с 49 (29+20) очками в 60 матчах.

Достижения 
 Участник матча «Всех звёзд» МХЛ 2012.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 16 августа 2014 года

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com 
 Профиль на сайте eliteprospects.com 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Алмаз»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Титан»
Игроки ХК «Ижсталь»
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Липецк»
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Горняк» Учалы
Игроки ХК «Витязь»